

Geografia

Austria 
 Hagenberg im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Hagenberg – dzielnica Berchinga

Osoby 
 Helfried Hagenberg – niemiecki grafik

Inne 
 Hagenberg – pałac